Osoby o tym nazwisku:
 Colm Markey – irlandzki polityk, rolnik i samorządowiec
 Ed Markey – amerykański polityk